La sexualité peut désigner :
 Sexualité (reproduction), reproduction sexuée.
 Comportement de reproduction, bases neurobiologiques
 Comportement sexuel, comportements sexuels
 Chez certains animaux et plus spécifiquement les Humains :
 Reproduction humaine, physiologie de la reproduction
 Sexualité humaine, phénomènes culturels
 Comportement érotique, bases neurobiologiques
 Comportement sexuel humain, comportements sexuels
 Sexualité féminine, caractéristiques de la sexualité féminine.
 Sexualité infantile, développement sexuel

Voir aussi 
 Sexualité
 Définition de la sexualité